Příjmení Votruba nebo Wotruba nosí více různých osobností:

 František Votruba (1880–1953) – česko-slovenský básník a literární vědec, 1918–1920 poslanec NS 
 Fritz Wotruba (1907–1975) – rakouský sochař a architekt
 Jaroslav Votruba, vícero nositelů 
 Jaroslava Vobrubová-Koutecká (1891–1969) – překladatelka, mylně uváděna jako Votrubová-Koutecká
 Josef Votruba (dirigent) – český dirigent
 Josef Votruba (generál) (1879–1959) – československý prvorepublikový armádní generál
 Karel Votruba – český fotbalový útočník (I. liga v Libni a Viktorii Žižkov)
 Karel Votruba (fotbalista Karlína a Moravské Slavie) – český fotbalový záložník (I. liga v Čechii Karlín a Moravské Slavii Brno)
 Ladislav Votruba (1914–2002) – profesor ČVUT, vodohospodář
 Marie Votrubová-Haunerová (1878–1957) – básnířka a překladatelka
 Olga Votrubová (* 1946) – česká anatomka rostlin
 Petr Votruba (* 1948) – bezpartijní politik z Děčínska, poslanec FS za normalizace
 Štefana Votrubová (1890–1968) – slovenská publicistka a aktivistka
 Václav Votruba (1909–1990) – český teoretický fyzik
 Vilém Votruba (1870–1939) – novinář Lidových novin, meziválečný poslanec za národní demokraty
 Zdeněk Votruba (* 1953) – český fotbalista

Podobná příjmení 
 Otruba
 Votroubek

Související články 
 Otruby